"Valea Mare" se poate referi la:

Localități din România 
 Valea Mare, Alba
 Valea Mare (Gurahonț), Arad
 Valea Mare (Săvârșin), Arad
 Valea Mare, Argeș 
 Valea Mare-Bratia, Argeș
 Valea Mare-Podgoria, Argeș
 Valea Mare-Pravăț, Argeș, reședința comunei cu același nume
 Valea Mare (Colonești), Bacău
 Valea Mare (Faraoani), Bacău
 Valea Mare (Roșiori), Bacău
 Valea Mare de Codru, Bihor
 Valea Mare, Caraș-Severin
 Valea Mare de Criș, Bihor
 Valea Mare (Șanț), Bistrița-Năsăud
 Valea Mare (Urmeniș), Bistrița-Năsăud
 Valea Mare, Covasna, reședința comunei cu același nume
 Valea Mare, Dâmbovița, reședința comunei cu același nume
 Valea Mare (Cândești), Dâmbovița
 Valea Mare (Valea Lungă), Dâmbovița
 Valea Mare, Dolj
 Valea Mare, Gorj
 Valea Mare de Criș, Hunedoara
 Valea Mare, Mureș
 Valea Mare, Neamț
 Valea Mare, Olt, reședința comunei cu același nume
 Valea Mare, Vâlcea, reședința comunei cu același nume
 Valea Mare (Băbeni), Vâlcea
 Valea Mare (Berbești), Vâlcea
 Valea Mare (Dumești), Vaslui
 Valea Mare (Ivănești), Vaslui
 Valea Mare (Negrești), Vaslui

Localități din Republica Moldova 
 Valea Mare, Ungheni,  localitate-centru de comună în Raionul Ungheni

Râuri din România

 Valea Mare - afluent al râului Aita
 Valea Mare - afluent al râului Aiud
 Valea Mare - afluent al râului Aleu
 Valea Mare - afluent al râului Almaș în bazinul Crișul Alb.
 Valea Mare - afluent al râului Almaș în bazinul Mureș.
 Valea Mare - afluent al râului Almaș în bazinul Someș, denumit de râul Stupini.
 Valea Mare - afluent al râului Apa Mare
 Valea Mare - afluent al râului Apa Roșie 
 Valea Mare - afluent al râului Bahlui
 Valea Mare - afluent al râului Bârzava
 Valea Mare- afluent al râului Bega Poieni
 Valea Mare - afluent al râului Bistra Mărului
 Valea Mare - afluent al râului Bistrișoara
 Valea Mare - afluent al râului Bradu
 Valea Mare - afluent al râului Bratia
 Valea Mare - afluent al râului Buzău numit și Valea Boului sau Valea Bătrâna.
 Valea Mare - afluent al râului Călata
 Valea Mare - afluent al râului Căpuș
 Valea Mare - afluent al Cerna din bazinul Olt.
 Valea Mare - afluent al Cerna în zona Băile Herculane
 Valea Mare - afluent al Cerna în zona Topleț
 Valea Mare - afluent al râului Cibin
 Valea Mare - afluent al râului Cioiana
 Valea Mare - afluent al râului Cladova
 Valea Mare - afluent al râului Craiova
 Valea Mare - afluent al râului Covasna
 Valea Mare - afluent al râului Crișul Alb
 Valea Mare - afluent al râului Crișul Pietros
 Valea Mare - afluent al râului Cusuiuș
 Valea Mare - afluent al râului Drauț
 Valea Mare - afluent al Dunării în zona Moldova Nouă
 Valea Mare - afluent al Dunării în Județul Constanța
 Valea Mare - afluent al râului Gârliște
 Valea Mare - afluent al râului Hodiș
 Valea Mare - afluent al râului Homorod
 Valea Mare - afluent al râului Iaz
 Valea Mare - afluent al râului Lechința numit și râul Șopteriu
 Valea Mare - afluent al râului Luncoiu
 Valea Mare - afluent al râului Luncșorul
 Valea Mare - afluent al râului Mara
 Valea Mare - afluent al râului Măgura
 Valea Mare - afluent al râului Moldova
 Valea Mare - afluent al râului Motru
 Valea Mare - afluent al râului Muncelu, numit și râul Cârbunari
 Valea Mare - afluent al râului Mureș, numit și râul Ohaba
 Valea Mare - afluent al râului Nadăș
 Valea Mare - afluent al râului Nera
 Valea Mare - afluent al râului Netezi
 Valea Mare - afluent al râului Olt în zona Malnaș
 Valea Mare - afluent al râului Olt în zona Dopca
 Valea Mare - afluent al râului Olt în zona Drăgoești
 Valea Mare - afluent al râului Olt în zona Sâncrăieni
 Valea Mare - afluent al râului Padeș
 Valea Mare - afluent al Pârâului Morii 
 Valea Mare - afluent al râului Pogăniș
 Valea Mare - afluent al Râului Doamnei
 Valea Mare - afluent al Râului Mare
 Valea Mare - afluent al Râului Negru
 Valea Mare - afluent al râului Rohia
 Valea Mare - afluent al râului Sâmbotin
 Valea Mare - afluent al râului Sânteasca
 Valea Mare - afluent al râului Sebeș
 Valea Mare - afluent al râului Siret în zona Cleja
 Valea Mare - afluent al râului Sirețel
 Valea Mare - afluent al râului Someș
 Valea Mare - afluent al râului Someșul Mare în zona Valea Mare
 Valea Mare - afluent al Someșul Mare în zona Reteag
 Valea Mare - afluent al râului Strei în zona Balomir
 Valea Mare - afluent al râului Strei în apropiere de Muntele Titianu
 Valea Mare - nume dat cursului superior al râului Șercăița, afluent al râului Șercaia
 Valea Mare - afluent al râului Șușița
 Valea Mare - afluent al râului Târnava Mare
 Valea Mare - afluent al râului Târnava Mică
 Valea Mare - afluent al râului Teleajen
 Valea Mare - afluent al râului Timiș în zona Poiana).
 Valea Mare - afluent al râului Timiș în zona Caransebeș).
 Valea Mare - afluent al râului Topa
 Valea Mare - afluent al râului Țebea
 Valea Mare - afluent al râului Urlățelu
 Valea Mare - afluent al râului Valea Nimăieștilor

Vezi și 
 Vale (dezambiguizare)
 Valea (dezambiguizare)

Toponime românești